Хабонсиљо има више значења:

 Хабонсиљо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хабонсиљо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хабонсиљо, Ла Баланза (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хабонсиљо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хабонсиљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику